Pallium (lateinisch für „Mantel“) steht für:

 Pallium, ein Amtsabzeichen römisch-katholischer Metropoliten
 ein Mantel oder Überwurf in der Antike, siehe Himation
 Hirnmantel, siehe Hirnrinde
 die dorsale Körperoberfläche bei Weichtieren, siehe Mantel (Weichtiere)

Siehe auch:
 Palliengeld
 Palliativmedizin